Ananaserdbeere oder Ananas-Erdbeere bezeichnet:

 Gartenerdbeere oder Ananaserdbeere (Fragaria × ananassa), Hybridform von Chile- und Scharlacherdbeere
 Ananaserdbeere (Sorte), Vermarktungsname einer weißen Hybriderdbeersorte mit leichtem Ananasgeschmack